Река Кла́ренс () — название нескольких рек в разных странах.

  — в Новом Южном Уэльсе (Австралия).
 
  — на Аляске (США) и в Юконе (Канада).
 Кларенс — в Новой Зеландии.
  — во Франции.